Список депутатів II скликання Верховної Ради СРСР, вибраних 10 лютого 1946 року (всього 1339 депутатів: 682 в Раду Союзу, 657 в Раду Національностей), а також дообраних замість вибулих депутатів з лютого 1947 року по грудень 1949 року (всього 48 депутатів: 34 в Раду Союзу, 14 в Раду Національностей).

Примітки

Посилання 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 

Списки депутатів Верховної Ради СРСР